Leatherman () — американская фирма, в первую очередь известная производством мультитулов. Также занимается выпуском фонарей под торговой маркой Led Lenser и ножей.

История 
Будучи инженером-механиком, Тим Лезерман в 1976 году изготовил первые опытные образцы своих мультитулов из картона и дерева. Вместе со своим сводным братом, который научил его работать с металлом, он изготавливает первый металлический образец. Спустя несколько лет, отладив первый образец, Тим получает на него патент США US4238862 и называет свой инструмент «Mr. Crunch», а уже через 4 дня о его изобретении пишут в газете «The New York Times» (номер от 20.12.1980). Вместе со своим компаньоном Стивом Берлинером, Тим ищет заказчиков, однако, этот процесс шёл с трудом. Первый заказчик появился лишь в 1983 году, после того, как Тим представил новый инструмент «PST» («Pocket Survival Tool», что в переводе значит «карманный инструмент для выживания»). Первую партию заказала компания Cabela совместно с Early Winters в количестве 250 штук, и в следующем году удвоив заказ.

В 1992 г. у компании появляется собственный завод.

К 1993 г. продано более миллиона инструментов.

С 2008 года компания приобретает Led Lenser и начинает изготавливать фонари.

Также компания Leatherman выпускает складные ножи под маркой Crater.

Мультитулы

См. также 
 Gerber Legendary Blades
 Victorinox
 Wenger

Примечания

Ссылки 
 Portland Business Journal: Leatherman learns patent lessons the hard way